Ранчо Трехо има више значења:

 Ранчо Трехо, Колонија Закатекас (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Трехо (Кваутепек де Инохоса), насеље у округу Идалго у Мексику
 Ранчо Трехо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у округу Оахака у Мексику
 Ранчо Трехо (Аматлан де лос Рејес), насеље у округу Веракруз у Мексику